Компьютинг
 DCE — среда распределённых вычислений. 
Оптимизации компилятора:
 Удаление мёртвого кода () — в теории компиляторов, оптимизация, удаляющая бесполезные операции.

Телекоммуникации
 Оконечное оборудование линии связи  () — оборудование для передачи данных между оконечными оборудованиями по линии связи.